Emma steht für:

 Emma (Vorname), weiblicher Vorname – siehe dort zu Namensträgerinnen
 Emma (Software), Werkzeug zum Messen der Code-Abdeckung von Softwaretests
 Emma (Band), deutsche Rockband aus Thüringen (ab 1989)
 Emma6, deutsche Rockband aus Nordrhein-Westfalen (ab 2005)
 Emma (Award), finnischer Musikpreis
 Orkan Emma, Unwetter 2008
 Staatsmijn Emma, Steinkohlenzeche in Hoensbroek, Niederlande, siehe Hoensbroek #Steinkohlenbergbau
 (283) Emma, Asteroid des Hauptgürtels

Werktitel:
 Emma (Zeitschrift), gegründet von Alice Schwarzer (ab 1977)

 Emma (Roman), Roman von Jane Austen (um 1816)
 Emma (1972), britische Fernsehserie
 Emma (1996), US-amerikanischer Film von Douglas McGrath
 Emma (1996, Diarmuid Lawrence), britischer Fernsehfilm von Diarmuid Lawrence
 Emma – Eine viktorianische Liebe, Manga-Serie von Kaoru Mori (2002–2006)
 Emma (2009), britische Fernsehserie
 Emma (2020), britischer Film von Autumn de Wilde

Personen:
 Emma (Comiczeichnerin) (* 1981), französische feministische Cartoonistin und Podcasterin
 Emma von Lesum (um 975–1038), Volksheilige
 David Emma (* 1969), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Emma (* 1989), australische Wrestlerin, siehe Tenille Dashwood

Emma ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Emma-Insel, Insel vor der Antarktischen Halbinsel

Vereinigte Staaten:
 Emma (Colorado), Pitkin County
 Emma (Georgia), Dawson County
 Emma (Illinois), White County
 Emma (Indiana), LaGrange County
 Emma (Kentucky), Floyd County
 Emma (Louisiana), Iberia Parish
 Emma (Missouri), Lafayette County
 Emma (North Carolina), Buncombe County
 Emma (Texas), Crosby County (nicht mehr existent)
 Emma (West Virginia), Putnam County
 Emma Heights, Hillsborough County, Florida

EMMA steht für:
 EMMA – Espoon modernin taiteen museo, Kunstmuseum in Helsinki
 European Mobile Media Association, Organisation für Car-Hifi-Wettbewerbe
 Extensible MultiModal Annotation markup language, Konzept des World Wide Web Consortiums
 The European Mouse Mutant Archive, Projekt zur Kryokonservierung von Mausembryonen

emma steht für:
 European Media Management Association, internationale akademische Non-Profit-Organisation

Siehe auch:
 Dicke Emma (Vereinsmünze)
 Grube Emma (Begriffsklärung)
 Villa Emma (Begriffsklärung)
 EMA (Begriffsklärung)

Abkürzung